

Biografia 
Nasce a Cortina d'Ampezzo nel 1936 da Ingenuino Dibona e Annamaria Sorarui. Consegue il diploma di Maestro d'Arte presso l'istituto d'arte di Cortina d'Ampezzo. Si laurea in Scienze Forestali presso l'università degli studi di Padova, nel 1986. Ottiene nei Paesi Bassi un Master in Scienze del suolo. Negli anni successivi, insegna pedologia (specializzato in genesi e classificazione dei suoli) presso l'università di Padova e di Modena, dove è stato un professore a contratto. Durante la sua carriera, insegna anche in vari Master nelle università del Sud America, in Cile, Brasile, Perù ed Ecuador. Inoltre insegna ad un Master in Kenya presso Nairobi.

Nel frattempo, comincia l'attività di scrittore. Negli anni, scrive più di 50 libri, tra cui testi scientifici, favole per bambini, testi di canzoni, poesie, filastrocche e racconti, alcuni tradotti in altre lingue: tedesco, spagnolo, giapponese, arabo e quechua. È anche un fotografo naturalista.

Nel 2004 vince il concorso nazionale di poesia dialettale "Pino de Maria". Nel 2000 per la monografia "il larice" viene segnalato per il premio ITAS del libro di montagna. È un membro del GISM.

Il compositore tedesco Klaus Swyenti scrive la sinfonia "Biancamaria" ispirandosi all'omonima opera di Dibona.
I testi delle sue canzoni sono state musicate da Alberto Grollo e Claudio Boncompagni.

Opere letterarie 
 La galleria e altri racconti edizioni Tipografica Piave, Belluno, 1991.
 Biancamaria edizioni Panfilo Castaldi, Feltre, 1991.
 Passi lungo il sentieroedizioni Tipografia Piave, Belluno, 1993. 
 Il principe Dario edizioni Tipografia Piave, Belluno, 1993.
 La fantasia di Iara edizioni Tipografia Piave, Belluno, 1993.
 L'età infinita edizioni Tipografia Piave, Belluno, 1995.
 Memorie senza voce edizioni Tipografia Piave, Belluno, 1995.
 Enrosadira edizioni Tipografia Piave, Belluno, 1996.
 Ciancicone edizioni Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (BL), 1997. 
 Le luci del villaggio edizioni Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (BL), 1997.
 Giochi di fantasia e filastrocche in poesia edizioni Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (BL), 1997
 Storie di boschi e di altri luoghi edizioni "La Cooperativa di Cortina", Cortina d'Ampezzo, 2000.
 Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità delle Dolomiti, Newton & Compton editori, Roma, 2010.
 Leggende e storie insolite delle Dolomiti Newton & Compton editori, Roma, 2001.
 Fanfaluca edizioni Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (BL), 2002. Edito nel 2010 in traduzione spagnola da edizioni Fundacion Otonga, Quito (Ecuador). 
 Storie, personaggi e racconti leggendari delle Dolomiti Newton & Compton editori, Roma, 2003.
 Le più belle storie e leggende delle Dolomiti Newton & Compton editori, Roma, 2003.
 Tutto quello che vorreste (e dovreste) sapere sulle Dolomiti Newton & Compton editori, Roma, 2005.
 Bonazènes edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2005.
 Malgrétes edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2006.
 Onoràda edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2007.
 Chela Chimborazo y otros relatos ediciones IMPREFEPP, Quito (Ecuador), 2008.
 La galleria edizioni Nacional Centre, Kartoum (Sudan), 2008.
 Il pane del Signore edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2008.
 Le saline di Tiahua edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2008.
 L'oro del Quinga edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2009.
 Chela Chimborazo edizioni IMPREFEPP, Quito (Ecuador), 2008.
 La ragazza di Matèri edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2009.
 Muro dei turchi edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2010.
 Ka antü edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2012.
 Racconti di viaggio edizioni Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna (VR), 2013.
 La capra Gelsomina e altre filastrocche edizioni Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna (VR), 2014.

Opere scientifiche 
 Appunti di pedologia edizioni Zielo/Università, 1992.
 Andar per sentieri edizioni Lamda per la Regione del Veneto, 1994.
 Andiamo in gita edizioni Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (BL), 1996. Piccoli volumi tascabili.
 Andiamo in gita edizioni Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (BL), 1997. 
 Il larice edito dalla Regione Veneto, Venezia, 1998.
 Il larice-el lareš, l'albero che si veste d'oro edizioni "La Cooperativa di Cortina", Cortina d'Ampezzo, 1999.
 Dizionario universale della montagna Newton & Compton editori, Roma, 2002.
 Guida alle dieci gite più belle delle Dolomiti Newton & Compton editori, Roma, 2004. Uscito anche come inserto del quotidiano "Il Gazzettino" nel 2008.
 La cucina delle Dolomiti Newton & Compton editori, Roma, 2005. 
 il giro delle tre cime di Lavaredo edizioni "La Cooperativa di Cortina", Cortina d'Ampezzo (BL), 2008. Edito in lingua Giapponese.
 La flora rupestre delle Dolomiti Ladine edizioni Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna (VR), 2012.